Раша́д Шиту́ (; 18 сентября 1976, Бенин) — бенинский футболист, вратарь. Выступал в сборной Бенина.

Карьера

Клубная 
С 2002 по 2006 год выступал в составе клуба «Драгонс де л’Уэме» из города Порто-Ново, стал за это время, вместе с командой, дважды чемпионом Бенина в сезонах 2001/02 и 2003, один раз вице-чемпионом в сезоне 2005/06 и один раз обладателем Кубка страны в 2006 году. Затем переехал в Гану, где провёл сезон 2006/07 в составе клуба «Харт оф Лайонз» из города Кпанду, в том сезоне команда заняла 4-е место в чемпионате Ганы.

В июле 2007 года переехал в Нигерию, где продолжил карьеру в клубе «Викки Туристс» из города Баучи — столицы одноимённого штата. В том же сезоне занял, вместе с командой, 3-е место в чемпионате Нигерии, однако дальше дела пошли год от года хуже, и в итоге по результатам сезона 2009/10 клуб покинул Премьер-лигу Нигерии.

В сборной 
В составе главной национальной сборной Бенина выступает с 2002 года, сыграл в её составе 7 матчей (пропустил 12 голов) в отборочном турнире к чемпионату мира 2006 года и 1 встречу (пропустил 1 мяч) в отборочном турнире к чемпионату мира 2010 года.

Участвовал в 3-х кубках африканских наций: 2004, 2008 и 2010, на которых, однако, Бенин каких-либо значимых успехов не достиг.

В 2006 году забил за сборную гол.

Достижения 
 «Драгонс де л’Уэме»
 Чемпион Бенина: 2001/02, 2003
 Вице-чемпион Бенина: 2005/06
 Обладатель Кубка Бенина: 2006

«Викки Туристс»
 3-й призёр чемпионата Нигерии: 2007

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль игрока на сайте weltfussball.de

Футболисты Бенина
Игроки сборной Бенина по футболу
Игроки ФК «Драгонс де л’Уэме»
Игроки ФК «Харт оф Лайонз»
Игроки ФК «Викки Туристс»
Футбольные вратари-бомбардиры